

Toponyme

Norvège 
 Langholmen (Bømlo), une île du Hordaland ;
 Langholmen, une île dans le landskap Sunnhordland du comté de Vestland ;
 Langholmen (Fjell), une île du Hordaland ;
 Langholmen (Kvinnherad), une île du Hordaland ;
 Langholmen (Vabuvågen), une île du Hordaland ;
 Langholmen (Ytterøya), une île du Hordaland.

Suède 
 Långholmen, une île située au centre de Stockholm.